Westerdykella — рід грибів родини Sporormiaceae. Назва вперше опублікована 1955 року.

Класифікація 
До роду Westerdykella відносять 15 видів:

Примітки

Джерела 

 Stolk, A.C. 1955. Emericellopsis minima sp.nov. and Westerdykella ornata gen.nov., sp.nov. Transactions of the British Mycological Society. 38(4):419-424 - P.422

1955 у науці